Зинна́т Кути́п (, при рождении — Зинна́т Кути́пович Кути́пов, ; 1918—1944) — башкирский советский , член Союза писателей Башкирской АССР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1918 году в деревне Ариево Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне  Республики Башкортостан). В 1935 году окончил Месягутовский педагогический техникум, а в 1939-м — Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева. После этого работал учителем истории в Давлекановском педагогическом училище.

Впервые произведения Кутипа увидели свет во второй половине 1930-х гг. Стихи публиковались в газетах «Йәш төҙөүсе» («Молодой строитель»), «Ленинсы» («Ленинец»), в журналах «Үктәбер» («Октябрь») и «Беренсе йыр» («Первая песня»). В 1939 году Башкирское государственное издательство выпустило его сборник для детей «Шиғырҙар» («Стихи»), в который вошли произведения о борьбе испанского народа против фашизма.

С началом Великой Отечественной войны Кутип был отправлен на фронт. 6 июля 1944 года он героически погиб при освобождении Белоруссии от фашистов.

Изданные книги 
 Зиннәт Ҡотип. Һуғыш үтте, һуғыш ҡалды. — Өфө, 2000.

Память 
В 2015 году в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди в Уфе со студентами I курса Башкирского государственного университета прошёл открытый урок под названием «Ваша доблесть — навеки в наших сердцах», посвящённый башкирским писателям-фронтовикам. Студентами были подготовлены доклады о жизни и творчестве многих поэтов Башкортостана, погибших во время Великой Отечественной войны: Гали Ахмати, Зуфара Мансурова, Хурмата Хайри, Ахмета Шакири, Нура Исмагилова и др. Особое место было отведено и творчеству Зинната Кутипа.

Примечания

Ссылки 
 Кутип (Кутипов) Зиннат Кутипович // Башкирская энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015—2017. ISBN 978-5-88185-143-9.
 Писатели земли башкирской. Справочник // Сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина. — Уфа: Китап, 2006. — С. 496.
 Писатели земли башкирской. Справочник // Сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина (2-е издание, переработанное и дополненное). — Уфа: Китап, 2015. — С. 672. ISBN 978-5-29506338-1

Писатели XX века
Писатели СССР
Писатели Башкортостана
Башкирские писатели
Погибшие в боях Великой Отечественной войны